B 220 bezeichnet:
 die Bundesstraße 220 in Deutschland
 die Gänserndorfer Straße in Österreich

Abkürzung